Illorsuatsiaat bezeichnet:
 Illorsuatsiaat, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuatsiaat (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Illorsuatsiaat (Bucht, Quassuaq) (auch Illorsuannguit), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illorsuatsiaat (Bucht, Sannerut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illorsuatsiaat (Bucht, Tissaluup Ilua), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illorsuatsiaat (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Illorsuatsiaat (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland